Austria:
 Ratten – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz

Inne:
 Ratten 07 – niemiecka grupa teatralna

Zobacz też:
 Raten
 Rathen